Pillhofer ist der Name von

 Christine Pillhofer (1954–2018), österreichische freischaffende Malerin und Bildhauerin
 Josef Pillhofer (1921–2010), österreichischer Bildhauer